17-й выпуск  Страде Бьянке — шоссейной однодневной велогонки по дорогам Италии. Гонка прошла 4 марта 2023 года в рамках Мирового тура UCI 2023 (категория 1.UWT). Победителем стал британский гонщик Том Пидкок.

Участники 
Автоматически приглашения на гонку приняли 18 команд категории UCI WorldTeam и семь команд категории UCI ProTeam.

Рейтинг UCI 
Очки за гонку в мировом рейтинге UCI 2023 года присуждаются в соответствии со следующей шкалой :

Маршрут

Ход гонки 
Чуть более чем за 50 километров до финиша Том Пидкок парировал атаку Альберто Беттиоля и Андреа Баджиоли. За 49 километров до финиша Пидкок совершил индивидуальную атаку и с переменным успехом удерживал лидерство до конца гонки, увеличив разрыв от группы преследования на финишном подъёме до 20 секунд.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 
 
 
 

Спорт в Италии в 2023 году
Март 2023 года
2023 год в велоспорте